DUJ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto JEFFERSON COUNTY, Dubois (Pennsylvania), Stati Uniti
 duj – codice ISO 639-3 della lingua dhuwal